Ре́йвен, Рейвн — английская фамилия.

Носители фамилии 
 Рейвен, Дэвид (род. 1985) — английский футболист, выступающий за шотландский «Инвернесс Каледониан Тисл».
 Рейвен, Майкл (род. 1969) — американский порнорежиссёр.
 Райвен, Мэрион (род. 1984) — норвежская певица.
 Рейвен, Питер (род. 1936) — ботаник и защитник окружающей среды.

Псевдоним 
 Рейвен (род. 1964) — американский профессиональный рестлер, настоящее имя Скотт Энтони Леви.

Имя 
 Рейвен-Симон (род. 1985) — американская актриса, комедиантка, кинопродюсер, певица, автор песен, танцовщица и фотомодель.

Вымышленные персонажи 
 Рейвен — персонаж DC Comics.

Примечания